Nigg Bay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Nigg Bay (vik i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Nigg Bay (vik i Storbritannien, Aberdeen City), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar